Знау́рский райо́н (, ) — самый маленький по площади административный район Южной Осетии.

История 
До 1931 года носил название — Оконский район. В 1931 переименован в Знау́рский райо́н в честь Знаура Заурбеговича Айдарова (1889—1919), участника Гражданской войны в Грузии. Властями Грузинской ССР были попытки переименовать район в Корнисский для блага грузинизации топонимики, в области. Во время юго-осетинского геноцида 1989—1992, 2004, 2006, и 2008 года район, так же сильно, как и Цхинвальский, постарадал от боевых действий и экономической блокады; после 2008 года идёт активное восстановление инфраструктуры, строительство важных социальных объектов.

В 2014 году район отметил юбилей - 125-летие со дня рождения известного революционера, патриота Осетии, Героя гражданской войны Знаура Айдарова. В честь него в 1931 году Оконский район был переименован в Знаурский.

География 
Протяжённость района с запада на восток — 24 км, с севера на юг — 26 км. Расположен на юго-западе республики, граничит с Дзауским и Цхинвальским районами, а также с Грузией. Однако, несмотря на размер площади, район занимает важное место в экономической жизни республики и прежде всего в сельском хозяйстве.

В районе развито горное лесоводство; здесь, в бассейне реки Лопандон, добывают тальк — в селе Цнелис. Недалеко от сёл Нагутни и Дзагинакау имеются источники минеральных вод, на краю района проиводится добыча никеля, у села Балта идёт добыча гранита.

Население

Административное деление 
Знаурский район включает 1 посёлок городского типа (Знаур, 451 чел., 2015 г.) с прочими посёлками и 5 сельских администраций (сельсоветов):

Населённые пункты 

Районный центр — посёлок городского типа Знаур (451 чел., 2015 г.; 755 чел., 1989 г.; около 800 чел. , 2007 г.; 500 чел., 2009 г.). Самое населенное селение - Дзагина (268 жителей, 2015 год переписи) 

 Знаурская сельская администрация: поселок рай.центр Знаур, Кавдаста, Верхний Циглат, Нижний Циглат, Сана, Исакыкау, Циндар, Тигва, Алибар, Фарн, Азуат,
 Зиууатская сельская администрация: село Зиууат, Гобозта, Урсдур, Дидинджин, Уиста, Фазыкау, Ирыкау, Принеу, Дзагалком, Бакатыкау, Арангарон, Хабалата, Бадата, Ахслит, Суадатта,
 Мугутская сельская администрация: село Мугут, Чорбаул, Тулдзыта, Аунеу (1146 жителей, 1989 г.; 1022 жителей, 2002 г.; около 1 000 чел., 2007 год), Верхний Аунеу,
 Корнисская сельская администрация: село Бекмар, Малда, Дзуарыкау, Дзагойта, Амбрет, Арчнет, Кумау, Убиат, Чимас, Харисджин, Корнис, Ходабул, Верхний Сыхуат, Нижний Сыхуат, Алигуат, Верхний Цорбис, Нижний Цорбис,
 Терегуанская сельская администрация: село Терегуан, Ногкау, Дзагина, Хуыбецта, Cиуката, Лис, Рындзыкау, Уахтан, Пичиджин, Ныфсыкау
 Балтинская сельская администрация: село Балта, Серий Балта, Цадбын, Калет, Уиста (Цнелис), Арзат, Хуымта, Лаше Балта, Нарджита, Лопан.

Культура 
 парк культуры и отдыха им. Коста Хетагурова — в селе Коста Хетагурова,
 Драматический народный театр — в поселке Знаур,
 музыкальная школа — в поселке Знаур,
 Дворец культуры

Курорты 
 Санаторий «Нагутни»

Связь 
 Знаурский автовокзал,
 Салон сотовой связи МЕГАФОН Южная Осетия,
 Почта Южной Осетии

Примечания

Ссылки 
 Административная карта Знаурского района Управление государственной статистики РЮО